Sawtooth Range kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sawtooth Range, British Columbia, berg, 
 Sawtooth Range, Nunavut, berg,